Линьероль:
 Линьероль (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Линьероль (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Линьероль (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Линьероль (Орн) — коммуна во Франции, департамент Орн.
 Линьероль (Эр) — коммуна во Франции, департамент Эр.
 Линьероль (Эндр) — коммуна во Франции, департамент Эндр.